Kim Jeong-suk oder Kim Jong-suk () ist der Name folgender Personen:
 Kim Jong-suk (1917–1949), Ehefrau von Kim Il-sung, Diktator von Nordkorea
 Kim Jong-suk (Politikerin) (* 1931), südkoreanische Politikerin
 Kim Jung-sook (* 1954), südkoreanische Politikergattin, First Lady seit 2017
 Kim Jungsook (20.–21. Jahrhundert), südkoreanische Politikerin und Frauenrechtlerin

Siehe auch:
 Kim Joong-suk